Freakwave bezeichnet
 ein Musikfestival in Dornbirn, Österreich
 eine hohe Wasserwelle, siehe Monsterwelle